Osetnik ist der Name von

 Osetnik (Choczewo), Ort in der Gmina Choczewo in der Woiwodschaft Pommern, auch Stilo
 Osetnik (Orneta), Ort in der Gmina Orneta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Wusen, Kr. Braunsberg, Provinz Ostpreußen